BYB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dibaa (Oman)